Pollux může být:

 Pollux (řecky Polydeukés) – postava z antické mytologie, spolu s bratrem Kastórem jeden z Dioskúrů-Blíženců
 Pollux (hvězda) – hvězda v souhvězdí Blíženců
 Pollux (hora) – hora v Alpách
 Pollux Black – vedlejší postava v dílech o Harrym Potterovi
 USS Pollux – jméno několika lodí US Navy
 Walter Pollux – československý hvězdicový motor